Мітра () — індійська прізвище. Відомі носії:

 Абхас Мітра — індійський астрофізик.
 Дінобондху Мітро (1830–1873) — бенгальський драматург та поет.
 Рона Мітра ( 1976) — британська актриса, модель та співачка.
 Субрата Мітра (1930–2001) — індійський кінооператор.

Див. також 
 Мітра (значення)